Georgi Todorov – generale bulgaro
Georgi Todorov – ginnasta bulgaro
Georgi Todorov – pesista bulgaro
Georgi Todorov – sollevatore bulgaro